Küver ist der Familienname folgender Personen:

 Camilla Küver (* 2003), deutsche Fußballspielerin
 Heinrich Küver (1889–1983), deutscher Politiker (DHP/DP), MdL